Gustaf Wachtmeister kan avse:

Gustaf Wachtmeister (1757–1826), en svensk greve, general och en av rikets herrar
Gustaf Wachtmeister (1792–1859), en svensk greve och överstelöjtnant
Gustaf Wachtmeister (1887–1978), en svensk greve och kabinettskammarherre

Se även
Wachtmeister